Fusara ima više značenja:
 Fusara, Napoli
 Fusara, Salerno